

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Hamlin – città della Contea di Brown, Kansas
 Hamlin – città della Contea di Aroostook, Maine
 Hamlin	- township della Contea di Eaton, Michigan
 Hamlin	- township della Contea di Mason, Michigan 
 Hamlin – città della Contea di Monroe, New York
 Hamlin – township della Contea di McKean, Pennsylvania
 Hamlin – città della Contea di Jones, Texas
 Hamlin – capoluogo della Contea di Lincoln, Virginia Occidentale

Persone
 Erin Hamlin (1986) – ex slittinista statunitense
 Frederick Hamlin (1881-1951) – pistard britannico
 Hannibal Hamlin (1809-1891) – politico statunitense
 Harry Hamlin (1951) – attore statunitense
 Vincent Trout Hamlin (1900-1993) – fumettista statunitense

Altro 
 Hamlin – personaggio del fumetto Dylan Dog